Кубок виклику Азії 2018 () — спортивне змагання з хокею із шайбою, 11-й Кубок виклику Азії, що проводився під егідою Міжнародної федерації хокею із шайбою (ІІХФ). Турнір відбувався з 3 по 8 квітня 2018 року в Пасау.

Топ-дивізіон

Підсумкова таблиця та результати

Дивізіон І 
Турнір проходив в Куала-Лумпур (Малайзія) з 24 по 29 березня 2018 року.

Плей-оф 
Півфінали

Матч за 3-є місце

Фінал

Примітки

Посилання 
 ІІХФ  

2018 у хокеї з шайбою
Азійський Кубок Виклику з хокею із шайбою
Квітень 2018